Zabava (okupljanje)
 Tulum (grad), pretkolumbovski mayanski ograđeni grad
 Tulum (glazbalo), azerbajdžansko glazbalo